Apame (auch Apama) ist der Name mehrerer prominenter antiker Frauen:

Apame (Gattin des Pharnabazos), Tochter des persischen Königs Artaxerxes II., Gattin des Pharnabazos
Apame, Tochter des baktrischen Fürsten Spitamenes, Gattin des Seleukos I. Nikator
Apame, Tochter des Persers Artabazos, Gattin des Ptolemaios I., siehe Artakama
Apame (Gattin des Magas), Tochter des Antiochos I. Soter, Gattin des Königs Magas von Kyrene
Apame (Gattin des Prusias I.), Tochter des Demetrios II. von Makedonien, Gattin des bithynischen Königs Prusias I.
Apame (Gattin des Amynandros), Tochter des Alexandros von Megalopolis, Gattin des Amynandros von Athamanien